Тімеа Бачинскі була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Гетер Вотсон виграла титул, у фіналі перемігши Кірстен Фліпкенс з рахунком 3–6, 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Monterrey Open, одиночний розряд
2016